Капела — топоним и фамилия:
в Бразилии
 Капела (Алагоас)
 Капела (Сержипи)
в Испании
 Капела (Испания)
в Португалии
 Капела (Пенафьел)

Персоналии 
 Капела, Клинт (род. 1984) — швейцарский профессиональный баскетболист.
 Феррейра Капела, Жуан Карлуш (род. 1980) — люксембургский футболист, полузащитник.

См. также 
 Капела-ди-Сантана
 Капела-ду-Алту
 Капела-ду-Алту-Алегри
 Капела-Нова
 Капелаш
 Капелла
 Капелья
 Часовня